Эзекиль Сепенг (; род. 30 июня 1974) — южноафриканский бегун на средние дистанции. Специализировался в беге на 800 метров. Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года с результатом 1.42,74. Двукратный серебряный призёр игр Содружества в 1994 и 1998 годах. Занял 2-е место на мировом первенстве в Севилье.

На Олимпиаде в Сиднее занял 4-е место, на Олимпийских играх в Афинах финишировал 6-м с результатом 1.45,53.

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции ЮАР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2000 года